Jesberg (plaats), een dorp gelegen binnen de gemeente Jesberg (Hessen, Duitsland).
Jesberg (gemeente), een gemeente in Hessen, Duitsland.